Владислав Христов Златинов е български футболист, нападател. Състезава се за отбора на Пирин (Благоевград).

Кариера 
Юноша на ЦСКА, играе последователно в Армеец София, Вихрен (Сандански), Пирин (Благоевград), Локомотив (Пловдив) и Славия.

Остро ляво крило, може да играе и на върха на атаката. Има добра техника, поглед и контрол върху топката, а плътния му шут не рядко поразява целта.

Голмайстор на „Б“ група през 2004 г. с 21 гола за Пирин и през 2010 г. със 17 гола за Банско.

За купата на УЕФА и Лига Европа има 6 мача и 1 гол.

По сезони

Бележки 

Български футболисти
Български футболисти от Македония
Родени в Сандански
Футболисти на ПФК ЦСКА (София)
Футболисти на Славия (София)
Футболисти на Пирин (Благоевград)
Футболисти на Берое
Футболисти на Банско
Футболисти на Вихрен (Сандански)
Футболисти на Локомотив (Мездра)
Футболисти на Локомотив (Пловдив)
Футболисти на Монтана